Da Vinci ist:

Name folgender Personen:
 Leonardo da Vinci (1452–1519), italienischer Universalgelehrter und Künstler
 Pierino da Vinci (ca. 1529–1553), italienischer Bildhauer

Leonardo da Vinci steht für:
 Leonardo da Vinci (Rose), eine Strauchrose
 Leonardo da Vinci (Roman), ein Roman von Dmitri Sergejewitsch Mereschkowski aus dem Jahre 1901
 den Flughafen Rom-Fiumicino „Leonardo da Vinci“
 das EU-Programm „Leonardo da Vinci“, siehe Leonardo (EU)
 Terra X: Leonardo da Vinci, zweiteilige Dokumentation der Terra X-Reihe

Name von Schiffen:
 Leonardo da Vinci (Schiff, 1911), ein 1911 vom Stapel gelaufenes Schlachtschiff der italienischen Marine
 Leonardo da Vinci (Schiff, 1960), ein 1960 in Dienst gestellter italienischer Ozeandampfer
 R.Smg. Leonardo da Vinci, ein 1940 in Dienst gestelltes U-Boot der italienischen Marine
 Leonardo da Vinci (S520), ein 1981 in Dienst gestelltes U-Boot der italienischen Marine
 Da Vinci, ein ehemaliges Fährschiff, siehe Finnjet

Außerdem:
 Da Vinci (Band), eine portugiesische Popband
 Da Vinci (Mondkrater), benannt nach Leonardo da Vinci
 Da-Vinci-Operationssystem, ein vierarmiger Endoskopie-Operationsroboter, der in erster Linie für urologische Eingriffe benutzt wird
 Da Vinci (Magazin), ein seit 1994 erscheinendes japanisches Literaturmagazin
 Leonardo da Vinci University Center, französischer Universitätscluster in La Défense

Siehe auch:
 Vinci
 The Da Vinci Code – Sakrileg, Verfilmung des Romans Sakrileg sowie ein Spiel
 Da Vinci Xi, ein Operationsroboter für Chirurgie am Landesklinikum Wiener Neustadt

 NuVinci, ein stufenlos regelbares Nabengetriebe für das Fahrrad